Wen kan bland annat syfta på:

Wen, Jiaozuo, ett härad i Henan-provinsen i norra Kina;
Wen, Longnan, ett härad i Gansu-provinsen i nordvästra Kina;
Wen, ett kinesiskt släktnamn;
Wen (auktor).

WP:Projekt Kina